Константин Нарышкин:
 Нарышкин, Константин Павлович (1806—1880) — почетный опекун, действительный статский советник, камергер из рода Нарышкиных.
 Нарышкин, Константин Иосифович (1920-1999) - Герой Социалистического Труда, фрезеровщик Острогожского авторемонтного завода Воронежского областного объединения «Сельхозтехника».